Jméno a příjmení Robert Langer má více nositelů:

 Robert Langer (politik) – meziválečný československý politik, senátor za KSČ
 Robert Langer (vědec) – vědec, nositel Ceny prince Asturského